Where the Wild Things Are (filme) - drama de 2009, adaptação do livro de Sendak
Where the Wild Things Are (livro) - obra infantil de Maurice Sendak
Where the Wild Things Are (álbum) - de Steve Vai

Desambiguação